Johannes Meyer peut désigner :
 Johannes Meyer (1801-1877), un politicien suisse ;
 Johannes Meyer (1884-1972), un acteur danois ;
 Johannes Meyer (1888-1976), un réalisateur allemand ;
 Johannes Peter Meyer (1909-1976), un évêque allemand ;
 Johannes Meyer (né en 1981), un joueur de rugby namibien.